Баскетболист года среди студентов по версии Associated Press () — ежегодная баскетбольная награда, вручаемая лучшему баскетболисту в первом дивизионе NCAA по результатам голосования. Награда была учреждена американским информационно-новостным агентством Associated Press и впервые вручена Джерри Лукасу из университета штата Огайо в сезоне 1960/61 годов.

Всего пять игроков: Джерри Лукас, Лью Алсиндор, Билл Уолтон, Дэвид Томпсон и Ральф Сэмпсон получали эту награду по несколько раз, причём только Сэмпсон получал её три раза. Всего лишь три игрока, Кевин Дюрант, Энтони Дэвис и Зайон Уильямсон, становились лауреатами данного трофея, будучи первокурсниками. Чаще других обладателями этой награды становились игроки университета Дьюка (7 раз) и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (5 раз). Действующим обладателем почётной премии является Зайон Уильямсон из университета Дьюка.

Легенда

Победители

Комментарии 

  Сменил имя 1 мая 1971 года после первой победы в НБА и принятия ислама, имя при рождении Фердинанд Льюис Алсиндор-младший или просто Льюис Алсиндор. Его новое имя, Карим Абдул-Джаббар, означает: «щедрый, слуга всесильного» (Аллаха).

Примечания

Ссылки 
 

Баскетбольные награды NCAA
Ассошиэйтед Пресс